Gymnobodes är ett släkte av kvalster. Gymnobodes ingår i familjen Carabodidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindeldjur
Gymnobodes